Јарице може бити:

 Јарице (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Јарице (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ